ISO 3166-2:MP — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Северным Марианским островам. Стандарт охватывает Северные Марианские острова. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Северных Марианских островов — MP. Одновременно Северным Марианским островам присвоен геокод второго уровня — US-MP как неинкорпорированной организованной территории США. Геокод является подмножеством кода домена верхнего уровня — MP, присвоенного Северным Марианским островам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Северных Марианских островов

Геокоды пограничных Северным Марианским островам государств

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление США

Ссылки 
 Геокоды Северных Марианских островов 
 Геокоды Северных Марианских островов 

2:MP